XV Светско првенство у атлетици на отвореном одржало се у Пекингу (Кина) у периоду од 22. до 30. августа 2015, на Националном стадиону.

Избор града домаћина 
Рок за подношење пријава са организацију Светског првенства истекао је 15. марта 2010. До тог периода своје кандидатуре потврдила су три града: Пекинг Лондон и Хожов (Пољска). Касније је Лондон повукао своју пријаву, наводећи да ће Олимпијски стадион наведен у пријави, бити завршен 2011. што је више од годину дана после завршетка рока конкурса за избор града домаћина. Истовремено Лондон се пријавио за организацију Светског првенства 2017, што је ИААФ прихватио. На састанку Савета ИААФ у Монаку 20. новембра 2010. донета је одлука да је Пекинг домаћим 15. Светског првенства 2015. Савет ИААФ одобрио је и период одржавања од 22. августа до 30. августа 2015.

Стадион 
Главно место је био Национални стадион у Пекингу („Птичије гнездо“) са капацитетом од 80.000 гледалаца. Због могућих временских неприлика који се појаве током првенства најављено је да ће се доња два нивоа на стадиону користи са максималним капацитетом од 54.000. гледалаца, а ако буде више заинтересованих за улазнице, отвориће се и горњи ниво.

Наградни фонд 
У поређењу са прошлим првенством наградни фонд је остао исти.
Победник сваке појединачне дисциплине добио је $60.000, другопласирани — $30.000, трећепласирани — $20.000, четврти — $15.000, пети — $10.000, шести — $6.000, седми — $5.000 и осми — $4.000. 
Победничка штафета је делила — $80.000, друга — $40.000, трећа — $20.000, четврта — $16.000, пета — $12.000, шеста — $8.000, седма — $6.000 и осма — $4.000. 
За сваки постигнути светски рекорд планирана је награда од по $100.000.

Квалификационе норме за учешће на Светском првенству 
За светско првенство 2015. ИААФ је дао следеће норме.

Период испуњења норми у дисциплинама
 10.000 м, маратон, ходања и вишебоји је од 1. јануара 2014 до 10. августа 2015.
 За остале дисциплине 10. октобар 2014. до 10 августа 2015.

Календар такмичења

Земље учеснице 
Учествовало је 207. земаља са 1.936 такмичара од чега 1.053 мушкарца и 893 жене

  Авганистан (1) 
  Албанија (1)
  Алжир (14)
  Америчка Девичанска Острва (2)
  Ангола (1)
  Ангвила (1)
  Андора (1)
  Антигва и Барбуда (6)
  Аргентина (6)
  Јерменија (1)
  Аруба (1)
  Аустралија (42)
  Аустрија (5)
  Азербејџан (2)
  Бахаме (23)
  Бахреин (17)
  Бангладеш (1)
  Барбадос (6)
  Белорусија (18)
  Белгија (18)
  Белизе (1)
  Бенин (1)
  Бермуди (2)
  Бутан (1)
  Боливија (3)
  Босна и Херцеговина (3)
  Боцвана (5)
  Бразил (53)
  Британска Девичанска Острва (2)
  Брунеј (1)
  Бугарска (10)
  Буркина Фасо (2)
  Бурунди (2)
  Камбоџа (1)
  Камерун (2)
  Канада (44)
  Зеленортска Острва (1)
  Кајманска острва (2)
  Централноафричка Република (1 )
  Чад (1)
  Чиле (6)
  Кина (66) (домаћин)
  Колумбија (12)
  Комори (1)
  Република Конго (1)
  Демократска Република Конго (1)
  Кукова Острва (1)
  Костарика (2)
  Обала Слоноваче (4)
  Хрватска (6)
  Куба (24)
  Кипар (3)
  Чешка (25)
  Данска (3)
  Џибути (3)
  Доминика (1)
  Доминиканска Република (6)
  Еквадор (5)
  Египат (2)
  Салвадор (2)
  Екваторијална Гвинеја (1)
  Еритреја (9)
  Естонија (15)
  Етиопија (32)
  Микронезија (1)
  Фиџи (2)
  Финска (17)
  Француска (36)
  Француска Полинезија (1)

  Габон ( )
  Гамбија (1)
  Немачка (66)
  Гана (1)
  Гибралтар (1)
  Уједињено Краљевство ( )
  Грчка (10)
  Гренада (2)
  Гвам (1)
  Гватемала (7)
  Гвинеја (1)
  Гвинеја Бисао (1)
  Гвајана (2)
  Хаити (1)
  Хондурас (1)
  Хонгконг (1)
  Мађарска (12)
  Исланд (2 )
  Индија (16)
  Индонезија (1)
  Иран (5)
  Ирак (1)
  Ирска (14)
  Израел (4)
  Италија (33)
  Јамајка (53)
  Јапан (51)
  Јордан (1)
  Казахстан (10)
  Кенија (52)
  Кирибати (1)
  Јужна Кореја (12)
  Косово (1)
  Кувајт (1)
  Киргистан (1)
  Лаос (1)
  Летонија (9)
  Либан (1)
  Лесото (2)
  Либерија (1)
  Либија (1)
  Литванија (11)
  Луксембург (2)
  Макао (1)
  Македонија (1)
  Мадагаскар (1)
  Малави (1)
  Малезија (1)
  Малдиви (1)
  Мали (1)
  Малта (1)
  Мауританија (1)
  Маурицијус (1)
  Мексико (5)
  Молдавија (4)
  Монако (1)
  Монголија (3)
  Црна Гора (1)
  Мароко (22)
  Мозамбик (1)
  Мјанмар (1)
  Намибија (2)
  Науру (1)
  Непал (1)
  Холандија (21)
  Нови Зеланд (14)
  Никарагва (1)
  Нигерија (16)
  Северна Маријанска острва (1)

  Северна Кореја (3)
  Норвешка (9)
  Оман (1)
  Пакистан (1)
  Палау (1)
  Палестина (2)
  Панама (3)
  Папуа Нова Гвинеја (2)
  Парагвај (1)
  Перу (6)
  Филипини (1)
  Пољска (50)
  Португалија (17 )
  Порторико (3)
  Катар (6)
  Румунија (16)
  Русија (71)
  Руанда (1)
  Сент Китс и Невис (3)
  Света Луција (2)
  Сент Винсент и Гренадини (1)
  Самоа (2)
  Сан Марино (1)
  Сао Томе и Принсипе (1)
  Саудијска Арабија (3)
  Сенегал (1)
  Србија (5)
  Сејшели (1)
  Сијера Леоне (1)
  Сингапур (1)
  Словачка (16)
  Словенија (8)
  Соломонова Острва (1)
  Сомалија (1)
  Јужноафричка Република (33)
  Шпанија (40)
  Шри Ланка (2)
  Судан (3)
  Суринам (1)
  Свазиленд (1)
  Шведска (24)
  Швајцарска (16)
  Сирија (2)
  Кинески Тајпеј (5)
  Таџикистан (2)
  Танзанија (4)
  Тајланд (2)
  Источни Тимор ( )
  Того (1)
  Тонга (1)
  Тринидад и Тобаго (19)
  Тунис (4)
  Турска (12)
  Туркменистан (1)
  Туркс и Кајкос (1)
  Тувалу (1)
  Уганда (11)
  Украјина (51)
  Уједињени Арапски Емирати (3)
  САД (130)
  Уругвај (3)
  Узбекистан (3)
  Вануату (1)
  Венецуела (11)
  Вијетнам (1)
  Јемен (1)
  Замбија (2)
  Зимбабве (5)
  (1)

Освајачи медаља

Мушкарци

Жене

Биланс медаља 

Земље су рангиране по редоследу, према њиховом броју златних, сребрих и бронзаних медаља

Биланс медаља, мушкарци

Биланс медаља, жене 

 Биланс медаља, укупно

Освојене медаље по континентима

Табела успешности на Светском првенству 2015. 
Ово је преглед успешности земаља према осам првопласираних (финалиста) у свим дисциплинама. Бодови су додељивани на овај начин. Првопласирани је добијао 8 бодова, а последњи осми 1 бод.

Рекорди 
На овом Светском првенству постигнута су: 1 светски рекорд, 5 рекорда светских првенстава, 17 најбољих светски резултата сезоне, 12 континенталних рекорда и 91 национални рекорд.

Светски рекорди (1)

Рекорди светских првенстава (5)

Континентални рекорди (12)

Најбољи светски резултати сезоне (17)

Национални рекорди постигнути на СП 2015. (91)

Занимљивости

Види још 
 Рекорди светских првенстава у атлетици на отвореном

Референце

Спољашње везе 
 Званични сајт првенства
 Комплетни резултати СП 2015. сајт ИААФ
 Земље учеснице и профили њихових такмичара сајт ИААФ

Светско првенство у атлетици на отвореном 2015.
Атлетика у 2015.
Светско првенство у атлетици на отвореном
Спорт у Пекингу